Der Name Snoqualmie bezeichnet ursprünglich:
 Snoqualmie (Volk), einen Stamm der Küsten-Salish im heutigen US-Bundesstaat Washington

Davon abgeleitet sind verschiedene geographische Namen im US-Bundesstaat Washington:
 Snoqualmie Valley, das angestammte Siedlungsgebiet der Snoqualmie
 Snoqualmie (Washington), eine Kleinstadt im King County
 Snoqualmie Pass (Washington), ein Census-designated place in den Countys King und Kittitas
 Snoqualmie Pass, ein Gebirgspass der Kaskadenkette zwischen den Countys King und Kittitas
 Snoqualmie River, ein Nebenfluss des Snohomish River im King County
 Snoqualmie Lake, ein See im King County
 Snoqualmie National Forest, ein National Forest in den Countys King, Snohomish, Pierce und Kittitas, heute Teil des Mount Baker-Snoqualmie National Forest